Hebauf ist:
 Synonym für Richtfest

Hebauf ist der Familienname von:

 Alfred Hebauf (* 1940–2020), deutscher Leichtathlet